Aikibudo (jap. 合気武道) ist eine Bezeichnung für verschiedenen Stile der japanischen Kampfkunst:

 historische Bezeichnung für Aikidō
 alternative Bezeichnung für Daitō-ryū Aiki-jūjutsu